Al-Qaïda en Syrie peut désigner :
 Front al-Nosra (2013-2016) ;
 Tanzim Hurras ad-Din (depuis 2018).